Бьянка Уильямс (; род. 18 декабря 1993, Лондон, Великобритания) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге. Чемпионка Европы 2018 года в эстафете 4×100 метров. Чемпионка Игры Содружества в эстафете 4×100 метров (2018).

Биография 
Выросла в Лондоне, впервые выступила на школьных соревнованиях по бегу в 13 лет. В 2010 году выиграла чемпионат Англии среди спортсменок до 17 лет.

Завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы среди юниоров 2011 года в эстафете 4×100 метров.

В 2014 году стала серебряным призёром эстафетного чемпионата мира (4×200 метров). Выступала за сборную Англии на Играх Содружества в Глазго. На дистанции 200 метров установила личный рекорд 22,58 и завоевала бронзовую медаль (на тот момент быстрее в истории Великобритании бежали только четыре спортсменки). В эстафете 4×100 метров также стала третьей.

В финале чемпионата Европы 2014 года в беге на 200 метров заняла четвёртое место.

Смогла отобраться в полуфинал мирового первенства 2015 года. На чемпионате Европы 2016 года выиграла серебряную медаль в эстафете 4×100 метров.

Окончила Университет Восточного Лондона с дипломом в области спортивной науки.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Бьянки Уильямс на The Power Of 10
 
 Профиль Бьянки Уильямс на сайте all-athletics.com
 Профиль Бьянки Уильямс на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике